Jet stream, jet-stream ou jetstream est un terme anglophone qui désigne en français le courant-jet, un très fort vent d'altitude à la limite entre la troposphère et de la tropopause. Il est également utilisé dans sa forme originale comme un nom propre dans plusieurs domaines :

Aéronautique 

 Handley Page Jetstream, un avion turbopropulseur des années 1960 ;
 BAe Jetstream 41, un avion à turbopropulseur construit par British Aerospace comme une nouvelle version du précédent ;
 Jetstream International Airlines, le nom original d'une compagnie aérienne régionale d'Ohio aux États-Unis qui utilisait l'appareil précédent ;
 Jet Stream Airlines, une compagnie aérienne moldave ;
 JetStream Ground Services, Inc., une compagnie de service au sol appartenant à US Airways.

Arts et loisirs 

 Jetstream, une chanson du groupe anglais de rock New Order, paru le  ;
 Jetstream, un personnage de l’univers Marvel dans la série des Hellions ;
 Jet Stream, le chat du météorologue Wetherby Goode de la station Pickax WPKX dans la série « Le Chat qui ... » écrit par Lilian Jackson Braun.

Voir aussi 

 Courant-jet africain d'Est
 Courant-jet de bas niveau